Ligusticum acaule är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow och Ernst Rudolf von Trautvetter. Ligusticum acaule ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
acaule